Шанта́ль () — французьке жіноче особове ім'я, патронім Жанни де Шанталь, згодом прізвище.

Ім'я 
 Шанталь Акерман (1950—2015) — бельгійська кінорежисерка, сценаристка.
 Шанталь Ахтерберг ( 1985) — нідерландська веслувальниця, олімпійська медалістка
 Шанталь Крев'язюк ( 1973) — канадська класична піаністка, співачка, авторка і композиторка.
 Шанталь ван Ландегем ( 1994) — канадська плавчиня, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Шанталь Муфф ( 1943) — бельгійський політичний філософ.
 Шанталь Янцен (нар. 15 лютого 1979) — голландська актриса, співачка та телеведуча.

Прізвище 
 Жанна де Шанталь (1572—1641) — католицька свята, засновниця ордена візитанток.
  (1933—2016) — французька акторка.
 Марсель Шанталь (1901—1960) — французька акторка.

Топонім 
  — комуна в окрузі Ле-Ке на Гаїті.

Примітки 

Французькі імена
Прізвища
Жіночі імена